3 miejscowości w Estonii:
 Levala – wieś w prowincji Sarema, w gminie Pöide.
 Levala – wieś w Virumaa Zachodnia, w gminie Rakvere.
 Levala – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Saare.